Boys Don't Cry  — компіляція британського гурту The Cure, який був виданий у 1980 році для США.

Композиції

Платівка 
Сторона А
Boys Don't Cry — 2:15
Plastic Passion — 3:38
10:15 Saturday Night — 2:16
Accuracy — 3:03
Object — 2:56
Jumping Someone Else's Train — 2:35
Subway Song — 1:59
Сторона Б
Killing an Arab — 2:22
Fire in Cairo — 3:21
Another Day — 3:43
Grinding Halt — 2:49
World War — 2:36
Three Imaginary Boys — 3:14

CD-версія 
Boys Don't Cry — 2:35
Plastic Passion — 2:14
10.15 Saturday Night — 3:38
Accuracy — 2:16
So What — 3:01
Jumping Someone Else's Train — 2:56
Subway Song — 1:55
Killing an Arab — 2:22
Fire in Cairo — 3:21
Another Day — 3:43
Grinding Halt — 2:49
Three Imaginary Boys — 3:14

Склад учасників 

Альбоми The Cure
Альбоми, які ввійшли у список 500 найкращих альбомів за версією журналу Rolling Stone
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Fiction Records